Henry Manners kan syfta på:

* Henry Manners, 2:e earl av Rutland
 Henry Manners, 8:e hertig av Rutland